Ле́нин (в испаноязычных странах также Лени́н, ) может иметь следующие значения:

Фамилия 
 Ленин, Владимир Ильич (настоящая фамилия — Ульянов; 1870—1924) — российский революционер, советский политический и государственный деятель.
 Ленин («Н. Ленин») — самый известный из более 150 псевдонимов Владимира Ильича Ульянова (Ульянова-Ленина).
 Ленин, Михаил Францевич (Игнатюк; 1880—1951) — известный драматический актёр, один из корифеев московского Малого театра.
 Ленин, Николай Всеволодович (1861 — не ранее 1915) — русский военный деятель, генерал-майор.

Имя 
 Морено, Лени́н (род. 1953) — эквадорский политик, вице-президент Эквадора (2007—2013), президент Эквадора (2017—2021).
 Серна, Лени́н (род. 1946) — никарагуанский политик-коммунист, начальник сандинистской госбезопасности.

Названия судов и кораблей

Населённые пункты 
 Ленин — агрогородок в Житковичском районе Гомельской области.
 Ленин — прежнее название посёлка Чинарлы в Азербайджане.
 Ленин-Буляк — деревня в Бураевском районе Башкортостана.

Прочее 
 «Ленин — гриб» — телевизионный сюжет-мистификация.
 Клостер-Ленин — коммуна в Германии, в федеральной земле Бранденбург, где расположен одноимённый монастырь.
 Ленин (монастырь) — бывшее цистерцианское аббатство в Германии.
 «Госпожа Лени́н» — пьеса Велимира Хлебникова.
 «Ленин. Поезд» — итальянский двухсерийный телевизионный художественный фильм (1988 год).

См. также 
 Ленина
 Ленинабад
 Ленинакан
 Ленино
